Xipu bezeichnet:

 Xipu (Dongshan) (西埔镇), Großgemeinde im Kreis Dongshan in der chinesischen Provinz Fujian
 Xipu (Pidu) (犀浦镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pidu in der chinesischen Provinz Sichuan